Morgàntia (Morgantia o Murgantia o Morgatium, Μοργάντιον, Μοργαντίνη)
Fou una ciutat de Sicília a l'interior de l'illa al sud-oest de Catana. Fou ciutat dels sículs i és esmentada per primer cop per Diodor de Sicília el 459 aC com una ciutat considerable. En aquest temps fou conquerida pel rei Ducetius però a la seva mort va recuperar la independència.

Segons Tucídides, a la pau acordada per Hermòcrates el 424 aC, la ciutat va passar a Camarina que en pagaria un tribut per ella a Siracusa, però la gran distància entre ciutats fa pensar que es tracta d'un error.

El 396 aC tornava a ser independent i fou conquerida per Dionís el vell de Siracusa al mateix temps que Agírion (Agyrium), Menenum i altres.

Agàtocles s'hi va refugiar quan fou expulsat de Siracusa i amb mercenaris de la ciutat i d'altres ciutats de l'interior i d'Itàlia, va poder establir la seva tirania el 317 aC.

Durant la Segona Guerra Púnica fou ocupada per una guarnició romana i s'hi van establir magatzems de gra, però els habitants van entregar la ciutat al general Himilcó, i després va passar al siracusà Hipòcrates. Finalment va tornar a Roma però es va revoltar altre cop quan Marcel va sortir de Sicília el 211 aC; el pretor M. Cornelius, la va recuperar i la ciutat i el seu territori foren entregats a un cos de mercenaris hispans dels cartaginesos que havien desertat cap als romans, i que estaven dirigits per Mericus.

Sota domini romà va restar ciutat de certa importància. A la guerra dels esclaus, el 102 aC fou assetjada pels líders rebels Trifon i Atenion que no és clar si la van poder ocupar.

Ciceró l'esmenta com a ciutat important amb un territori molt fèrtil i que produïa molt de gra, i Plini el Vell repeteix aquestes afirmacions. Estrabó l'esmenta com una ciutat que ja no existeix però probablement es confon. El que sí que és cert és que al període imperial va entrar en decadència i va quedar despoblada en època incerta.

La seva ubicació no s'ha pogut determinar

Ciutats romanes de Sicília